Палатальный носовой согласный (среднеязычный носовой) — носовой согласный звук, встречающийся в некоторых языках.

Похож на русское «нь» , однако «нь» — альвеолярный звук (передняя часть языка соприкасается с альвеолярным отростком), а в палатальном носовом согласном [ɲ] средняя часть языка соприкасается с твёрдым нёбом.

Характеристика звука 
 Место образования: палатальный
 Способ артикуляции: носовой
 Сонант, звонкий
 Пульмонический согласный

Распространённость

Примечания 

Носовые согласные
Палатальные согласные